Spartokos, Spartacos ou Spartocus (en grec ancien : ) est le nom de plusieurs souverains du royaume du Bosphore :
 Spartocos , vers 438 à 433 av. J.-C.
 Spartocos II, vers 349 à 344 av. J.-C.
 Spartocos III, vers 304 à 284 av. J.-C.
 Spartocos IV, vers 245 à 240 av. J.-C.
 Spartocos V, vers 200 à 180 av. J.-C.
 Spartocos VI, vers 160 à 150 av. J.-C.